LFA steht für:
 Länderfinanzausgleich in Deutschland
 Landesanstalt für Aufbaufinanzierung, siehe LfA Förderbank Bayern
 Laser-Flash-Analyse, ein Werkstoffprüfverfahren
 Lexus LFA, ein Automodell von Lexus
 Liberian Football Association, der Fußballverband von Liberia
 Liga de Fútbol Americano Profesional, mexikanische American-Football-Liga
 Liga Futebol Amadora, osttimorischer Fußball-Ligenverband
 London Football Association, ein englischer Fußballverband
 Low Functioning Autism, eine Form des frühkindlichen Autismus, siehe Autismus #High-Functioning-Autismus
 Luftfahrtforschungsanstalt Hermann Göring, siehe Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt
 Lycée Franco-Allemand, siehe Deutsch-Französisches Gymnasium

lfa steht für:
 Lefa (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Bafia-Sprachen

Abkürzung